Poelau Radja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Raya (ö i Indonesien), Aceh, 
 Pulau Palue, ö, Nusa Tenggara Timur, 
 Lito Matuo, ö, Gorontalo, 
 Pulau Timba, ö, Kepulauan Riau, 
 Pulau Raja (ö i Indonesien, Kepulauan Riau), 

Robotskapade Indonesienförgreningar